Bergsäng kan syfta på flera platser:

 Bergsäng, Hagfors – en småort i Hagfors kommun
 Bergsängs gård – en bergsmansgård i herrgårdsstil i Gyttorp Nora kommun
  Sör Bergsäng – en av två byar i Leksands socken
 Norr Bergsäng – en av två byar i Leksands socken
Bergsäng, Leksands kommun - småorten som omftatar de två byarna ovan